Aureliano Brandolini (1927-2008) : agronome italien ; 
 Aurelio Brandolini (v.1440-1497) : poète italien ;
 Leonello Brandolini d'Adda (1950- ) : éditeur français d'origine italienne.

Voir aussi 
 Famille Brandolin
 Loi de Brandolini

Homonymie de patronyme italien